Miejscowości w USA:
 Bowie – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Cochise
 Bowie – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Bowie – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Montague
Gminy w USA:
 Bowie (ang. Bowie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Chicot
 Bowie (ang. Bowie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bowie (ang. Bowie County) – w stanie Teksas
Osoby o nazwisku Bowie:
 David Bowie – muzyk i aktor
 Lester Bowie – muzyk jazzowy
 James (Jim) Bowie – amerykański żołnierz i pionier
Inne:
 Bowie (nóż) – odmiana noża zaprojektowana przez Jima Bowiego